Náměstí Míru (plein), plein in Praag
 Náměstí Míru (metrostation), metrostation onder het plein